Baumbart steht für

 eine Figur aus J.R.R Tolkiens Romanen, siehe Figuren in Tolkiens Welt
 eine andere Bezeichnung für die Gattung der Bartflechten (Usnea)
speziell den Gewöhnlichen Baumbart (Usnea filipendula)
 Baumbart (Band), deutsche Mittelalter-Band